La saison 2010-2011 de Série A est la cent-neuvième édition du championnat d'Italie de football. Le premier niveau du championnat oppose vingt clubs italiens en une série de trente-huit rencontres jouées durant la saison de football. Elle a débuté le samedi  et s'est terminé le .

Les six premières places de ce championnat sont qualificatives pour les compétitions européennes que sont la Ligue des Champions et la Ligue Europa.

L'Atalanta, Sienne et Livourne quittent la division et seront remplacées par Lecce, champion de Série B la saison précédente, Cesena et Brescia.

Qualifications en Coupe d'Europe 
À l'issue de la saison, les clubs placés aux trois premières places du championnat se sont qualifiés pour la Ligue des champions 2011-2012, le club arrivé quatrième s'est quant à lui qualifié pour le tour de barrages de qualification des non-champions de cette même Ligue des champions.

Le vainqueur de la Coupe d'Italie prend une des trois places en Ligue Europa, les deux autres places revenant respectivement au cinquième et au sixième du championnat. À noter que cette dernière place ne qualifie que pour le troisième tour de qualification, et non pour les barrages comme les deux précédentes.

Participants 

Légende des couleurs

Classement

Tableau 
Le classement est établi sur le barème de points classique (victoire à 3 points, match nul à 1, défaite à 0).

Pour départager les égalités, on tient d'abord compte des confrontations directes, de la différence de buts générale, puis du nombre de buts marqués, et enfin si la qualification ou la relégation est en jeu, les deux équipes jouent une rencontre d'appui sur terrain neutre.

Mis à jour le 

|}
 Bologne a 3 points de moins au classement. Un point pour défaut de paiement de l'impôt en décembre et deux points en raison du non-paiement des salaires de joueurs et des impôts.

 Tenant du titre ; (CI) Vainqueur de la Coupe d'Italie 2010-2011 ;  Promu de Série B en 2010

Leader journée par journée 
Mis à jour le

Matchs

Domicile et extérieur

Évolution du classement

Changements d'entraîneur

Statistiques

Classement des buteurs 
Source: Lega Serie A

28 buts
  Antonio Di Natale (Udinese Calcio)

26 buts
  Edinson Cavani (SSC Naples)

21 buts
  Samuel Eto'o (Inter Milan)

20 buts
  Alessandro Matri (Cagliari Calcio / Juventus)

19 buts
  Marco Di Vaio  (Bologne FC 1909)

17 buts
  Giampaolo Pazzini  (Sampdoria Gênes / Inter Milan)

15 buts
  Francesco Totti (AS Rome)

14 buts
  Robinho  (AC Milan)
  Zlatan Ibrahimović  (AC Milan)
  Alexandre Pato  (AC Milan)

13 buts
  Antonio Floro Flores (Udinese Calcio / Genoa)

12 buts
  Alberto Gilardino (ACF Fiorentina)
  Alexis Sánchez (Udinese Calcio)
  Andrea Caracciolo (Brescia)

11 buts
  Marek Hamšík (SSC Naples)
  Javier Pastore (US Palerme)
  Anderson Hernanes (Lazio Rome)
  Marco Borriello  (AC Milan) / (AS Rome)
  Sergio Pellissier (Chievo Vérone)

10 buts
  Mirko Vučinić (AS Rome)

9 buts
  Luis Antonio Jimenez AC Cesena
  Rodrigo Palacio (Genoa)
  Mauro Zárate (Lazio Rome)
  Fabio Quagliarella (Juventus) / (SSC Naples)
  Hernán Crespo (Parme FC)
  Fabrizio Miccoli (US Palerme)

Classement des passeurs 
Source: Corriere dello Sport

12 passes
 Ezequiel Lavezzi "(Napoli)"
11 passes
  Zlatan Ibrahimović  (AC Milan)

9 passes
  Samuel Eto'o (Inter Milan)
  Stefano Mauri (Lazio Rome)

8 passes
  Maicon (Inter Milan)
  Cristian Daniel Ledesma (Lazio Rome)
  Gianni Munari (US Lecce)
  Rodrigo Palacio (Genoa)
  Francesco Totti (AS Rome)

7 passes
  Mauricio Isla (Udinese Calcio)
  Antonio Di Natale (Udinese Calcio)
  Federico Balzaretti (US Palerme)
  Mauro Zárate (Lazio Rome)
  Josip Iličič (US Palerme)
  Alessandro Diamanti (Brescia)

6 passes
  Antonio Cassano (AC Milan)
  Miloš Krasić (Juventus)
  Marek Hamšík (SSC Naples)
  John Arne Riise (AS Rome)
  Edinson Cavani (SSC Naples)
  Alexis Sánchez (Udinese Calcio)
  Clarence Seedorf  (AC Milan)
  Giampiero Pinzi (Udinese Calcio)
  Diego Milito (Inter Milan)

Meilleurs Onze de Serie A

Classement des meilleurs joueurs

Notes et références 

Championnat d'Italie de football
Football D1 2010-2011
Football D1 2010-2011
Football en Italie en 2010
Football en Italie en 2011
Italie